Kattsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Kattsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,

Se även
 Kattesjö
 Kattesjön,  (46,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn